Stefes ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Stefes (* 1970), deutscher Photograph
 Manfred Stefes (* 1967), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer